Eine Sammlung der von Ardie in Nürnberg gefertigten Motorräder von 1919 bis zur Einstellung der Produktion 1958.

Vorkriegsmodelle

Nachkriegsmodelle

Einzelnachweise 

Ardie